Dragan Todorović peut désigner :
Dragan Todorović (1953-), un homme politique serbe, ancien député et ancien ministre ;
Dragan Todorović (1958-), un écrivain et un artiste multimédias serbe ;
Dragan Todorović (1969-), un homme politique serbe, député.